Городиська сотня (1660-70 — 1782 рр.) — військова та адміністративна одиниця Миргородського полку за Гетьманщини. Сотенний центр — місто Городище (пізніше Градизьк, нині смт Глобинського р-ну Полтавської обл.)
 Городиська сотня (1648—1782 рр.) — військова та адміністративна одиниця Лубенського полку (виключення — у 1649—1659 рр — у Кропивнянському). Сотенний центр — містечко Городище (нині село Чорнухинського р-ну Полтавської обл.)

Багатозначні терміни: адміністративні одиниці